María Leopoldina de Anhalt-Dessau (en alemán, Maria Leopoldine von Anhalt-Dessau; Dessau, 18 de noviembre de 1746-Detmold, 15 de abril de 1769) fue una princesa de Anhalt-Dessau por nacimiento y por matrimonio condesa de Lippe-Detmold.

Biografía 
Leopoldina María era una hija del príncipe Leopoldo II de Anhalt-Dessau (1700-1751) de su matrimonio con Gisela Inés (1722-1751), hija del príncipe Leopoldo de Anhalt-Köthen. Tenía una relación particularmente estrecha con sus hermanas, Inés y Casimira, con quienes vivía mayormente, incluso después de su matrimonio, y con quienes mantuvo una extensa correspondencia cuando no estuvieron juntas.

A la edad de 18 años, el 28 de septiembre de 1765, en Dessau, se casó con el conde Simón Augusto de Lippe-Detmold (1727-1782), quien le doblaba en edad. En sus cartas a sus hermanas, se quejaba de sentir nostalgia, de tal modo que sus hermanas decidieron seguirla a Detmold. Ella supervisó personalmente la modernización de la residencia principesca en el Castillo de Detmold y la corte de Lemgo.

Murió el 15 de abril de 1769, solo cuatro años después de su matrimonio. Posteriormente ese año, Simón Augusto se casó con su hermana, Casimira.

Descendencia 
De su matrimonio con Simón Augusto, María Leopoldina tuvo un hijo:
 Leopoldo I (1767-1802), príncipe de Lippe-Detmold, casado en 1796 con la princesa Paulina Cristina de Anhalt-Bernburg (1769-1820).

Ancestros

Referencias 
 Eva Labouvie: Schwestern und Freundinnen: zur Kulturgeschichte weiblicher Kommunikation, Böhlau Verlag, Cologne / Weimar, 2009, p. 321 ff

Condesas de Alemania
Casa de Lippe
Princesas de Anhalt-Dessau (casa de Ascania)
Princesas de Alemania del siglo XVIII
Consortes de la casa de Ascania